Поріт (Porites) — рід шестипроменевих коралів родини Poritidae ряду Мадрепорові корали (Scleractinia). Це колоніальні тварини, колонія складається із безлічі дрібних поліпів. Колонія зростає дуже повільно, менше 2 см у рік. Porites , як правило, утворюють дуже масивні, круглі, тверді, стовпчасті або шоломоподібної форми колонії. Колонії Porites бувають жовтого, коричневого або зеленого кольору. Іноді зустрічаються фіолетовий, синій або рожеві тони. У їхніх колоніях у коменсальних зв'язках живуть багатощетинкові черви Spirobranchus giganteus. Також у поліпах живуть симбіотичні водорості — зооксантели.

Види 

 †Porites amplectans Felix, 1921
 Porites annae Crossland, 1952
 †Porites anguillensis Vaughan, 1919
 Porites aranetai Nemenzo, 1955
 Porites arnaudi Reyes-Bonilla & Carricart-Ganivet, 2000
 Porites astreoides Lamarck, 1816
 Porites attenuata Nemenzo, 1955
 Porites australiensis Vaughan, 1918
 Porites baueri Squires, 1959
 Porites branneri Rathbun, 1887
 Porites brighami Vaughan, 1907
 Porites cocosensis Wells, 1950
 Porites colonensis Zlatarski, 1990
 Porites columnaris Klunzinger, 1879
 Porites compressa Dana, 1846
 Porites cumulatus Nemenzo, 1955
 Porites cylindrica Dana, 1846
 Porites decasepta Clareboudt, 2006
 Porites deformis Nemenzo, 1955
 Porites densa Vaughan, 1918
 Porites desilveri Veron, 2000
 Porites divaricata LeSueur, 1821
 Porites echinulata Klunzinger, 1879
 Porites eridani Umbgrove, 1940
 Porites evermanni Vaughan, 1907
 Porites flavus Veron, 2000
 Porites furcata Lamarck, 1816
 Porites gabonensis Gravier, 1911
 Porites harrisoni Veron, 2000
 Porites heronensis Veron, 1985
 Porites horizontalata Hoffmeister, 1925
 Porites iwayamaensis Eguchi, 1938
 Porites latistellata Quelch, 1886

 Porites lichen Dana, 1846
 Porites lobata Dana, 1846
 Porites lutea Quoy & Gaimard, 1833
 †Porites macdonaldi Vaughan, 1919
 Porites mayeri Vaughan, 1918
 Porites monticulosa Dana, 1846
 Porites mordax Dana, 1846
 Porites murrayensis Vaughan, 1918
 Porites myrmidonensis Veron, 1985
 Porites napopora Veron, 2000
 Porites negrosensis Veron, 1990
 Porites nigrescens Dana, 1846
 Porites nodifera Klunzinger, 1879
 Porites okinawensis Veron, 1990
 Porites ornata Nemenzo, 1971
 Porites panamensis Verrill, 1866
 Porites porites Pallas, 1766
 †Porites portoricensis Vaughan, 1919
 Porites profundus Rehberg, 1892
 Porites pukoensis Vaughan, 1907
 Porites rugosa Fenner & Veron, 2000
 Porites rus Forskål, 1775
 Porites sillimaniani Nemenzo, 1976
 Porites solida Forskål, 1775
 Porites somaliensis Gravier, 1910
 Porites stephensoni Crossland, 1952
 Porites sverdrupi Durham, 1947
 †Porites trinitatis Vaughan in Vaughan and Hoffmeister, 1926
 Porites tuberculosa Veron, 2000
 Porites undulata Klunzinger, 1879
 Porites vaughani Crossland, 1952
 Porites verrilli Rehberg, 1893
 †Porites waylandi Foster, 1986

Примітки 

Мадрепорові корали
Роди кнідарій